Francesco Costa – bobbista italiano
Francesco Costa – calciatore italiano
Francesco "Checco" Costa – dirigente sportivo italiano
Francesco Costa – giornalista italiano
Francesco Costa – pittore italiano
Francesco Costa – scrittore e sceneggiatore italiano